Camillo Pabis Ticci – giocatore di bridge italiano
 Giovanni Ticci – fumettista italiano
 Rinaldo Ticci – compositore italiano
 Stefano Ticci – bobbista italiano